Green Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Green Island, Antarktis,

Antigua och Barbuda 

 Green Island (ö i Antigua och Barbuda), Parish of Saint Philip,

Australien 

 Green Island (ö i Australien, Western Australia, lat -34,99, long 117,95), 
 Green Island (ö i Australien, Western Australia, lat -32,02, long 115,50), 
 Green Island (ö i Australien, Tasmanien, lat -43,19, long 147,29), 
 Green Island, Cairns, ö, Queensland, 
 Green Island National Park – en nationalpark

Egypten 

 Al Jazīrat al Khaḑrā', ö, Assuan,

Falklandsöarna 

 Green Island, östra Falklandsöarna, ö, 
 Green Island, västra Falklandsöarna, ö,

Grenada 

 Green Island (ö i Grenada), Saint Patrick,

Hongkong 

 Green Island (ö i Hongkong), 
 Shek Kwu Chau, ö,

Jersey 

 La Motte (ö),

Kanada 

 Green Island, Newfoundland (Witless Bay), ö, 
 Green Island, Newfoundland (Catalina), ö, 
 Green Island, Newfoundland (Belle Isle-sundet), ö, 
 Green Island, Newfoundland (Fortune Bay), ö, 
 Green Island, Ottawa, ö i Ontario,

Kenya 

 Green Island (ö i Kenya), Busia,

Skottland 
 Green Island, Skottland – en ö i Highland i Skottland

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 Green Island (ö i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Antigua och Barbudaförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar